Эммануэ́ль Гаcме́й Сантья́го (. 26 ноября 1992, Каролина, Пуэрто-Рико), более известный как Ануэ́ль АА () — пуэрто-риканский рэпер и певец. Считается первооткрывателем латинского трэпа. Лауреат премии Billboard Latin Music Award 2019 в номинации артист года. Из-за проблем с законом и вражды с рядом пуэрто-риканских рэперов (Коскулуэлой, Residente и Ivy Queen) является спорной фигурой латинской музыкальной сцены.

Биография 

Выросший в Каролине (Пуэрто-Рико), он начал записывать музыку в возрасте четырнадцати лет и публиковать её в интернете четыре года спустя, в 2010 году, в конечном итоге подписав контракт с латинским подразделением Maybach Music американского рэпера Рика Росса. Его микстейп 2016 года Real Hasta la Muerte был хорошо принят, но его успех был прерван 30-месячным тюремным заключением в 2016 году за незаконное хранение огнестрельного оружия. Свой дебютный альбом он записал находясь под заключением.

Ануэль выпустил свой дебютный альбом, также названный Real Hasta la Muerte, 17 июля 2018 года, в день освобождения из тюрьмы. Альбом стал коммерчески успешным. В ближайшие шесть месяцев он появлялся в сингловом чарте Billboard Hot Latin Songs, укрепив свои позиции в качестве одного из лучших латиноамериканских исполнителей. В августе 2019 года он выпустил песню «China» совместно с Дэдди Янки, Karol G, Осуна и Джей Балвин, которая имела глобальный успех. С тех пор он выпустил хит «Me Gusta» совместно с Шакирой и, как сообщается, работает над своим вторым альбомом.

Музыкальный стиль и влияние

Разногласия

Личная жизнь 

У Ануэля есть сын по имени Пабло Ануэль от бывшей супруги Астрид Куэвас. Ануэль познакомился с колумбийской певицей Кароль Джи в августе 2018 года на съёмках музыкального видео для песни «Culpables», через месяц после его освобождения из тюрьмы. В январе 2019 года Ануэль и Karol G подтвердили свои отношения. 25 апреля 2019 года Karol G пришла на премию Billboard Latin Music Awards в бриллиантовом обручальном кольце, подтверждая помолвку пары. В марте 2021 года пара объявила о расставании. .

Дискография

Сольные студийные альбомы 
  (2018)
  (2020)
  (2021)
  (2022)

Совместные студийные альбомы 

  (совместно с Осуной) (2021)

Концертные туры 

 Real Hasta la Muerte Tour (2018–2019)
 Culpables Tour (совместно с Кароль Джи) (2019)
 Emmanuel Tour (2019—2020)
 Las Leyendas Nunca Mueren European Tour (2022–2023)

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители латинского трэпа
Лауреаты премии MTV EMA
Реггетон-музыканты Пуэрто-Рико
Хип-хоп-исполнители Пуэрто-Рико
Персоналии:Каролина (Пуэрто-Рико)
Рэперы Пуэрто-Рико
Певцы и певицы на испанском языке
Музыканты Пуэрто-Рико XXI века
Рэперы США XXI века
Anuel AA